Palmar hace referencia a varios artículos:

En anatomía 

 Según la RAE, el término deriva del latín palmāris, un adjetivo que refiere a la palma de la mano o de las caballerías. Incluso puede ser relativo al músculo situado en la palma de la mano.
 Palmar sacabaridundi o músculo flexor radial del carpo, del antebrazo humano que se encuentra pegando al supinador largo.

En bionimia 
Palmeral, un conjunto de palmas o palmeras o de hojas de palma.

Lugares 

 Palmar (Santander), municipio en el departamento de Santander, Colombia;
 Palmar de Varela, municipio en el departamento del Atlántico, Colombia;
 Palmar (Ecuador), localidad en la parroquia Colonche, Ecuador;
 Palmar (Costa Rica), segundo distrito del cantón de Osa;
 Palmar Sur (Sitio arqueológico Finca 6), yacimiento arqueológico en Costa Rica.
 El Palmar de Troya, municipio de la provincia de Sevilla, España;
 Palmar (Aguadilla), barrio en el municipio de Aguadilla, Puerto Rico;
 Palmar (Uruguay), localidad en el departamento de Soriano;

Además
En uso coloquial es un verbo intransitivo que significa morir, perder la vida. Ejemplo: "Ella afirma que nos traerá suerte hasta el día que palme".